Зразковое (с  — Образцовое) — название населённых пунктов на Украине:

 Зразковое — село в Бильмакском районе Запорожской области.
 Зразковое — село в Михайловском районе Запорожской области.
 Зразковое — село в Александрийском районе Кировоградской области, ликвидировано в 2010 г.

См. также 
 Образцовое